Hayesomyia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Murray och Ernst Josef Fittkau 1986. Hayesomyia ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Hayesomyia